Conor Townsend, né le  à Hessle, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur à West Bromwich Albion.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En club 
 West Bromwich Albion
 Vice-champion d'Angleterre de D2 en 2020.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur anglais
Joueur du Hull City AFC
Joueur du Grimsby Town FC
Joueur du Chesterfield FC
Joueur du Carlisle United FC
Joueur du Dundee United FC
Joueur du Scunthorpe United FC
Joueur du West Bromwich Albion FC
Naissance en mars 1993
Naissance dans le Yorkshire de l'Est